Национальная баскетбольная ассоциация была основана в 1946 году как Баскетбольная ассоциация Америки (БАА). Лига приняла нынешнее наименовании с начала сезона , когда объединилась с Национальной баскетбольной лигой (НБЛ). В настоящее время в лиге играет 30 команд, из ник 29 клубов находятся в США и 1 команда в Канаде. Каждая команда играет 82 игры в регулярном сезоне. По окончании регулярного сезона по 8 лучших команд из каждой конференции выходят в плей-офф. Победители конференций выходят в финал НБА, чтобы определить чемпиона.

Победитель Восточной конференции 38 раз становился чемпионом НБА, а Западной конференций — 32. Победитель несуществующего ныне центрального дивизиона 1 раз был чемпионом НБА. 34 раза команда, которая имела лучшую или одинаково лучшую статистику побед и поражений в регулярном сезоне, становилась чемпионом НБА. Ещё в 10 случаях такие команды проигрывали в финале НБА. 6 клубов, которые становились лучшими в регулярном сезоне и выигрывали чемпионат НБА в том же сезоне, вошли в список 10 лучших команд в истории НБА. Список 10 лучших команд был составлен в 1996 году к пятидесятилетию Национальной баскетбольной ассоциации. У Бостон Селтикс, Чикаго Буллз и Филадельфия 76 было выбрано по 2 команды в этот список. В список 10 лучших команд вошли по 1 команде от Детройт Пистонс и Нью-Йорк Никс.

Список

Комментарий 

 Каждый год связан со статьёй о сезоне БАА/НБА.
 Каждый год связан со статьёй о плей-оффе БАА/НБА в этом году.
 Каждый год связан со статьёй о финале БАА/НБА в этом году.
 Число команд, которые приняли участие в данном сезоне, включая команды, которые  ликвидировались в течение сезона.
 Число игр, сыгранных каждой командой в регулярном сезоне.
 Изменения в количестве команд происходили до начала сезона, если не указано иное.
 До 1949 не было чемпионов Восточного и Западного дивизионов, потому что в плей-офф использовалась сетка, где команды восточного и западного дивизионов играли друг с другом до финала.
 Первоначальный Балтимор Буллетс, который ликвидировался в , не связан с представленным сегодня Вашингтон Уизардс, который известен как Балтимор/Кэпитолс/Вашингтон Буллетс с  по  годы.
 Андерсон Пэкерс, который ликвидировался в , не связан с представленным сегодня  Вашингтон Уизардс, который известен как Чикаго Пэкерс в сезоне 1961-62.
 НБА проводила сезон с 3 дивизионами. Чемпион дивизиона с лучшей статистикой в регулярном сезоне автоматически квалифицировался в финал НБА, в то время как 2 других чемпионов дивизионов встречались друг с другом в полуфинале НБА для определения другого финалиста. Чемпион Восточного дивизиона  Сиракьюз Нэшионалс имел лучшую статистику среди чемпионов в регулярном сезоне, поэтому чемпион Центрального дивизиона Миннеаполис Лейкерс встречался с чемпионом Западного дивизиона Андерсон Пэкерс в полуфинале НБА. «Лейкерс» победили «Пэкерс» и вышли в финал.
 Не было тай-брейка для определения лучшей команды. Победители дивизионов сразу выходили в финал дивизионов, где ожидали соперников.
 Несмотря на одинаковую статистику побед и поражений с Вашингтон Буллетс Бостон Селтикс стал лучшей командой, так как он выиграл тай-брейка.
 Несмотря на одинаковую статистику побед и поражений с Филадельфия 76, the Бостон Селтикс стал лучшей командой, так как он выиграл тай-брейка.
 Несмотря на одинаковую статистику побед и поражений с Чикаго Буллз Юта Джаз стала лучшей командой, так как победила 2 раза в регулярном сезоне «Буллз».
 Несмотря на одинаковую статистику побед и поражений с Юта Джаз Сан-Антонио Спёрс стал лучшей командой, так как победил 2 раза в регулярном сезоне «Джаз» при 1 поражении от них.
 Несмотря на одинаковую статистику побед и поражений с Даллас Маверикс Сан-Антонио Спёрс стал лучшей командой, так как у «Спёрс» был более хороший процент побед и поражений в конференции (36–16 чем у «Маверикс» 34–18). В регулярном сезоне каждая команда дважды побеждала оппонента.
 Несмотря на одинаковую статистику побед и поражений с Сан-Антонио Спёрс Чикаго Буллз стал лучшей командой, так как в регулярном сезоне «Буллз» победили 29 февраля 2012 со счётом 96 на 89 «Спёрс».

Примечания

Ссылки 
 NBA & ABA League Index 
 NBA.com 

НБА по сезонам
Списки Национальной баскетбольной ассоциации
Списки спортивных сезонов